Sowie Skały (Duszniki Zdrój) – skały w Dusznikach-Zdroju
 Sowie Skały (Szklarska Poręba) – skały w Szklarskiej Porębie
 Sowie Skały (Piaseczno) – skały wspinaczkowe we wsi Piaseczno w woj. śląskim